Hsin Hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xinfu Qu (härad i Kina, Shanxi), 
 Xin Xian (härad i Kina), Henan, 
 Shen Xian (härad i Kina), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar